Уорм-Спрингс ():

 Уорм-Спрингс — индейская резервация, расположенная в штате Орегон, США.
 Уорм-Спрингс — город в штате Джорджия, США.
 Уорм-Спрингс — статистически обособленная местность в штате Калифорния, США.
 Уорм-Спрингс — статистически обособленная местность в штате Виргиния, США.